Змагання в парному розряді серед жінок на тенісному турнірі Matrix Essentials Evert Cup 1992 проходили з 24 лютого по 1 березня на відкритих кортах з твердим покриттям Indian Wells Tennis Garden в Індіан-Веллс, (Каліфорнія, США). Клаудія Коде-Кільш і Стефані Реге виграли титул, у фіналі перемігши Джилл Гетерінгтон і Кеті Ріналді з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

Matrix Essentials Evert Cup 1992|парний розряд